Die Liste der Torschützenköniginnen der UEFA Women’s Champions League listet alle Torschützenköniginnen des UEFA Women’s Champions League seit der Einführung des Wettbewerbes als UEFA Women’s Cup im Jahre 2001 auf

Bis 2021/22 wurden auch Tore aus den Qualifikationsrunden einbezogen. Seit 2021/22 wird der Topscorer-Award für die meisten Tore ab der Gruppenphase vergeben.

Die Rumänin Gabriela Enache war 2002 mit zwölf Toren die erste, die Isländerin Margrét Lára Viðarsdóttir 2009 mit 14 Toren die letzte Torschützenkönigin im damaligen UEFA Women’s Cup. Gemeinsam mit Conny Pohlers vom 1. FFC Turbine Potsdam ist sie damit auch Rekordtorschützin in einer Saison des UEFA Women’s Cup. Rekordtorschützenkönigin ist ebenfalls die Isländerin Margrét Lára Viðarsdóttir mit drei Titeln zwischen 2006 und 2009.

Die Schweizerin Vanessa Bürki war mit elf Toren 2010 erste Torschützenkönigin der UEFA Women’s Champions League. Rekordtorschützin der Champions League in einer Saison ist die Norwegerin Ada Hegerberg mit 15 Toren in der Saison 2017/18. Die meisten Tore insgesamt erzielte ebenfalls Hegerberg, die mit einer Quote von grob einem Tor pro Spiel, die Deutsche Anja Mittag an der Spitze ablöste.

Torschützenköniginnen

Ranglisten 
Rekordtitelträgerin ist die Isländerin Margrét Lára Viðarsdóttir mit bisher drei Titeln; die Rangliste der Vereine, aus deren Reihen die Torschützenköniginnen stammen, führt Olympique Lyon an und die Länderwertung Island.

Siehe auch 
 Liste der Torschützenkönige der UEFA Champions League
 Liste der Torschützenkönige der UEFA Europa League
 Liste der Torschützenkönige der UEFA Europa Conference League
 Liste der Torschützenkönige des Europapokals der Pokalsieger

Einzelnachweise 

Womens CL
!